Il doppio del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Patrice Dominguez e Antonio Muñoz che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Raúl Ramírez 6-1, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1974